Claire Belton est une illustratrice et entrepreneuse, surtout connue pour avoir créé la célèbre chatte de bande dessinée Pusheen.

Elle est présidente de la Pusheen Corporation située depuis 2012 à Chicago.

Elle a créé diverses bandes dessinées, dont une bande dessinée en ligne intitulée Everyday Cute, dans laquelle Pusheen a été présentée pour la première fois, et un livre intitulé I Am Pusheen the Cat.

Références

Liens externes 
 

Illustratrice américaine
Étudiant de l'université du Connecticut
Dessinatrice américaine de bande dessinée
Naissance à Chicago